Il singolare  dello  Southern California Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Dominika Cibulková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Ana Ivanović.

Samantha Stosur ha battuto in finale Victoria Azarenka 6–2, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Victoria Azarenka (finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Roberta Vinci (quarti di finale)

 Samantha Stosur (campionessa)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Ana Ivanović (semifinale)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Qualificate 

  Marina Eraković (primo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)

 Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Sachie Ishizu (primo turno)

Wildcard 

  Allie Kiick (primo turno)
  Virginie Razzano (semifinale)

 Samantha Stosur (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Southern California Open 2013
WTA Tour 2013